Governatorato di San Pietroburgo – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Leningrado – oblast' della Russia